National Women’s League 2008 – druga edycja najwyższej klasy rozgrywkowej w żeńskim rugby union w Kanadzie. Zawody odbywały się w dniach 7 czerwca–2 sierpnia 2008 roku.

Informacje ogólne 
System rozgrywek tej edycji został zmieniony, by uniknąć zaobserwowanej rok wcześniej różnicy poziomów pomiędzy uczestniczącymi zespołami. Cztery najlepsze drużyny poprzedniej edycji rywalizowały w dwumeczach w ramach dwuzespołowych dywizji o rozstawienie przed półfinałami, których zwycięzcy spotykali się w finale. Faza pucharowa została rozegrana w Quebecu – półfinały w Sainte-Anne-de-Bellevue, natomiast mecze o medale na boiskach Uniwersytetu Concordia w Montrealu.

Tytuł obroniła drużyna British Columbia, która w finałowym pojedynku pokonała zespół Ontario 22–8.

Faza grupowa

Dywizja wschodnia

Dywizja zachodnia

Faza pucharowa 

Półfinały

Mecz o 3. miejsce

Finał

Przypisy

Bibliografia 
 
 

National Women’s League
2008 w rugby union
2008 w Kanadzie